Die deutsche Bezeichnung Chinesische Birke wird für folgende Birkenarten verwendet: 
 Rote China-Birke (Betula albosinensis)
 Betula chinensis